Klimas ist ein litauischer männlicher Familienname und die Abkürzung des litauischen Vornamens Klemensas.
Die weiblichen Formen sind Klimienė (verheiratete Frau) und Klimaitė (unverheiratete Frau).

Personen 
 Albinas Klimas (* 1952), Politiker, Bürgermeister von Plungė
 Audrius Klimas (* 1956),  Grafikdesigner, Hochschullehrer und Rektor
 Czesław Klimas (1865–1937), polnischer Theologe und Politiker, MdL Preußen
 Jonas Rimantas Klimas (* 1939), Förster, ehemaliger Politiker, Forstwirtschaftsminister Litauens
 Petras Klimas (1891–1969), Jurist und Politiker, Diplomat

Litauischer Personenname
Familienname